Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Abierto Mexicano Telcel 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl španělský pár Lourdes Domínguezová Linová a Arantxa Parraová Santonjaová, který se však soutěže nezúčastnil.

Trofej získal druhá nasazená dvojice Kristina Mladenovicová a Galina Voskobojevová, když ve finále porazil po třech setech Češky Petru Cetkovskou a Ivetu Melzerovou.

Nasazení párů 
  Julia Görgesová /  Anna-Lena Grönefeldová (čtvrtfinále)
 ''' Kristina Mladenovicová /  Galina Voskobojevová (vítězky)
  Ashleigh Bartyová /  Marina Erakovicová (odstoupily)
  Caroline Garciaová /  Oxana Kalašnikovová ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Abierto Mexicano Telcel 2014